Antonio Del Fante (1770 circa–1822) – compositore italiano
Cosimo Del Fante (1781-1812) – ufficiale italiano
Dina Del Fante di Castel Arcione, nota con lo pseudonimo Dina Luce (1931) – giornalista, scrittrice, conduttrice radiofonica e presentatrice televisiva italiana
Matteo Del Fante (1967) – dirigente pubblico e privato italiano